El término carácter (en plural, caracteres) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una letra, cada grafema del alfabeto de un sistema de escritura fonémico;
 a un ideograma, un signo esquemático no lingüístico que representa globalmente conceptos o mensajes simples;
 a un número, una abstracción que representa una cantidad o una magnitud;
 a un glifo, un signo grabado o, por extensión, escrito o pintado;
 en informática y telecomunicaciones, a un carácter, una unidad de información que se corresponde aproximadamente con un grafema o con una unidad o símbolo parecido, como los de un alfabeto o silabario de la forma escrita de un lenguaje natural.

Además, puede hacer referencia:

 al carácter biológico, cada uno de los rasgos o atributos de un ser vivo que sean heredables;
 al carácter de una persona, la manera en la que esta reacciona habitualmente frente a una situación dada;
 al carácter de una obra musical, la propiedad por medio de la cual esta produce los distintos sentimientos en las personas que la escuchan;
 en diseño industrial, al carácter singular de un producto;
 al carácter sacramental; según la doctrina de la Iglesia católica, una marca espiritual indeleble impresa por tres (de los siete) sacramentos: el bautismo, la confirmación, y el Orden Sacerdotal.

Enlaces externos